Abbey o abé, llengua que parlen els abés que viuen majoritàriament al districte de Lacs de Costa d'Ivori
 Abbey, membre del grup dels abés, grup ètnic que viuen al sud-est de Costa d'Ivori
 Toponímia:
 Abbey Road (carrer), carrer repartit entre Camden i Westminster al districte del Gran Londres
 Abbey Theatre ,sala teatral a Dublín (Irlanda) 
 Abbey Wood, barri del districte de Greenwich de Londres, Anglaterra (Regne Unit)
 Biografies:
 Bel Abbey (Elton, Louisiana, 1916-1991), escultor en fusta koasati
 Edward Abbey (Indiana, Pennsilvània, 1927 - Tucson, Arizona, 1989), escriptor estatunidenc
 Edwin Austin Abbey (Filadèlfia, 1852 – 1911), pintor i il·lustrador nord-americà
 Lynn Abbey (Peekskill, Nova York, 1948), escriptora estatunidenca de literatura fantàstica